Naszestwie () – jeden z największych w krajach byłego ZSRR rock-festiwali pod otwartym niebem. Organizatorem festiwalu jest moskiewska stacja radiowa „Nasze Radio” (). Odbywa się corocznie w Rosji począwszy od 1999 roku.

Naszestwie chronologicznie

Naszestwie 1999 
 Termin: 10 – 11 grudnia 1999 roku.
 Miejsce: Moskwa, Pałac Kultury Gorbunowa (ros. ДК Горбунова).
 Ważniejsi uczestnicy: Okean Elzy, Zemfira, Zdob şi Zdub (a także: Смысловые галлюцинации, Би-2, S.P.O.R.T., Дельфин, Иван Купала, Михей и Джуманджи, Линда).
 Widownia: 10 tysięcy.

Naszestwie 2000 
 Termin: 19 – 20 sierpnia 2000 roku.
 Miejsce: Obwód moskiewski, hipodrom в Ramienskoje.
 Ważniejsi uczestnicy: Okean Elzy, Zemfira, Leningrad (a także: Чайф, Гарик Сукачёв, Агата Кристи, Vоплi Viдоплясова, Танцы минус, Борзов, Найк Борзов, Би-2, Чичерина, Дельфин, Lapis Trubieckoj, Чиж и Ко, Король и Шут, Грин Грей, Михей и Джуманджи, Zdob si Zdub, Леприконсы, Смысловые галлюцинации, Мультфильмы, Наив, IFK, Tequilajazzz, Иван-Кайф, Краденое солнце, S.P.O.R.T., Tanki, Сахара, Зёрна, Томас, Сансара, Пилот, Парабеллум, Револьвер Револьвер, Тараканы!, Кирпичи).
 Widownia: 60 tysięcy.

Naszestwie 2001 
 Termin: 4 – 5 sierpnia 2001 roku.
 Miejsce: Obwód moskiewski, hipodrom в Ramienskoje.
 Ważniejsi uczestnicy:
Arija, Би-2, Leningrad, Конец Фильма, Неприкасаемые, Ногу Свело!, Магнитная Аномалия, Мёртвые Дельфины, Мультfильмы, Борзов, Найк Борзов, Парабеллум, Приключения Электроников, Сплин, Танцы Минус, Чайф, Чичерина, Чичерина, Slippers, S.P.O.R.T., Армада, 7Б, Butch, Protozoa, Tequilajazzz, Total, Башаков, Башаков, Восьмая Марта, ДДТ, Джан ку, Korol i Szut, Кукрыниксы, Лосьон, Наив, Ночные Снайперы, Пилот, Сансара, Смысловые галлюцинации, СП Бабай, Торба-на-Круче.
 Widownia: ponad 100 000.

Naszestwie 2002 
 Termin: 10 – 11 sierpnia 2002 roku.
 Miejsce: Obwód moskiewski, hipodrom в Ramienskoje.
 Ważniejsi uczestnicy: Кирпичи, Кукрыниксы, Leningrad, 7-й прохожий, FAQ, Green Grey, Total, Zemfira, Би-2, Дzен, Дельфин, Дети Picasso, Мультfильмы, Мумий Тролль, Найк Борзов, Нова, Сансара, СЕtИ, Сегодня ночью, Сплин, Томас, Торба-на-Круче, Точка росы, Ундервуд, Чичерина, 7Б, Butch, Cabernet Deneuve, Distemper, Tequilajazzz, Агата Кристи, Аквариум, Arija, Шива, Zwieri, Иван Купала, Король и Шут, Наив, Ногу Свело!, Ночные Снайперы, Пикник, Пилот, По глазам, СерьГа, Смысловые галлюцинации, Тараканы!, Элизиум, Юта, Я и Друг Мой Грузовик.
 Widownia: ponad 200 000.

Naszestwie 2003 
 Termin: 2 – 3 sierpnia 2003 roku.
 Miejsce: studio radiostacji Nasze Radio. Z powodu ataku bombowego terrorystki samobójczyni na festiwalu Krylia (ros. Крылья) i nie rozwiązania wszystkich problemów bezpieczeństwa festiwal odbył się „wirtualnie” – wszystkie grupy grały w studio „na żywo”.
 Ważniejsi uczestnicy: 7Б, Animal ДжаZ, Billy’s Band, Агата Кристи, Arija, Би-2, Вячеслав Бутусов, Zwieri, Павел Кашин, Кипелов, Кукрыниксы, Куплю Волосы, Leningrad, Lumen, Магнитная аномалия, Маниакальная Депрессия, Мара, Мёртвые Дельфины, Машина Времени, Мультfильмы, Наив, Ногу Свело!, Ольга Арефьева, Пилот, Сахара, СЕtИ, Сплин, Сурганова и Оркестр, Танцы Минус, Тараканы!, Чайф, Чичерина, Zemfira, Юта.
 Widownia: audytorium stacji Nasze Radio.

Naszestwie 2004 
 Termin: 7 – 8 sierpnia 2004 roku.
 Miejsce: Obwód twerski, wieś Emmaus (ros. Эммаус).
 Ważniejsi uczestnicy: 7Б, Brainstorm, Cabernet Deneuve, Gыndul Мыцеi, Lumen, Би-2, Неприкасаемые, Гоnja, Zwieri, Кипелов, Кукрыниксы, Л.О.М.О., Мара, Мёртвые Дельфины, Наив, Небо Здесь, Ковчег, Сансара, Сплин, Танцы Минус, Эпидемия, Чайф, Leningrad, Animal ДжаZ, Billy’s Band, Arija, Кирпичи, Линда, Мумий Тролль, Ногу Свело!, Ночные Снайперы, Okean Elzy, Паха-Пау, Пилот, Смысловые Галлюцинации, Сурганова и Оркестр, Тараканы!, Торба-на-Круче, Уматурман, Чебоза, Браво, Динамик, Ю-Питер, Наутилус Помпилиус.
 Widownia: 50 000.

Naszestwie 2005 
 Termin: 5 – 7 sierpnia 2005 roku.
 Miejsce: Obwód twerski, wieś Emmaus (ros. Эммаус).
 Ważniejsi uczestnicy: Агата Кристи, Линда, Animal ДжаZ, Gыndul Мыцеi, Кирпичи, Полковник, Чайф, Братья Карамазовы, Наив, Декабрь, Arija, FAQ, Ва-БанкЪ, Кукрыниксы, Korol i Szut, ДДТ, Л.О.М.О., Джанго, Маша и Медведи, 7Б, Небо Здесь, Мара, Lumen, Кипелов, Ногу Свело!, Lapis Trubieckoj, Уматурман, Нечётный воин, Танцы Минус, Неприкасаемые, Leningrad, Алиса.
 Widownia: 53 000.
 Uwagi: Po raz pierwszy na festiwalu zorganizowano 3 sceny.

Naszestwie 2005 w Kazachstanie 
 Termin: 9 – 10 lipca 2005 roku.
 Miejsce: Kazachstan, Ałmaty, port lotniczy аэродром Bajserkie (ros. Байсерке).
 Ważniejsi uczestnicy: Чайф, Гарик Сукачёв, Агата Кристи, Ю-Питер, Кирпичи, Lumen, Мара, Дельфин, Animal ДжаZ, И друг мой грузовик, FAQ, Arija, Ва-Банкъ, Крематорий, Freecadelic Jah, Zemfira, Грин Грей, Пилот, Tequilajazzz, Наив, Корней, Л.О.М.О., Линда, Korol i Szut, 7Б, Ногу свело!, Lapis Trubieckoj, Вопли Видоплясова.

Naszestwie 2006 
 Termin: 4 – 6 sierpnia 2006 roku.
 Miejsce: Obwód riazański, przylądek Sredizemnyj (ros. Средиземный) na rzece Oka.
 Ważniejsi uczestnicy: Korol i Szut, Пилот, Декабрь, Ковчег, Znaki, Lapis Trubieckoj, Наив, Мельница, Кирпичи, Ногу Свело!, Сурганова и Оркестр, Би-2, 3-й Ангел, Мара, Танцы Минус, Brainstorm Алиса, Okean Elzy, Кипелов, Тараканы!, 7Б, Провода, Конец Фильма, Lumen, Nikel, Кукрыниксы, Джанго, Калинов Мост, Маша и Медведи, СерьГа, Пикник, Ночные Снайперы, Сплин, Браво, Агата Кристи, Arija, Чайф.
 Widownia: 80 000.

Naszestwie 2007 
Festiwal został w 2007 roku odwołany z powodu problemów organizacyjnych

Naszestwie 2008 
 Termin: 4 – 6 lipca 2008 roku.
 Miejsce: Obwód twerski, wieś Emmaus (ros. Эммаус).
 Ważniejsi uczestnicy: Агата Кристи, Алиса. Сурганова и Оркестр, Старый приятель, Znaki, Декабрь, Юта, Кукрыниксы, Джанго, Ундервуд, Машина Времени, Ночные Снайперы, Моральный кодекс, Vоплi Viдоплясова, Би-2, Тараканы!, Сплин, Amatory, Браво, Пикник, Korol i Szut, Смысловые Галлюцинации, Бригадный подряд, Чиж и Ко, Олег Горшков, Приключения Электроников, Тайм-Аут, Leningrad, Пилот, Пелагея, Наив, СерьГа, Epidemia, Lapis Trubieckoj, Ю-Питер, Крематорий, Arija, ДДТ.
 Widownia: ponad 100 000.

Naszestwie 2009 

 Termin: 10 – 12 lipca 2009 roku.
 Miejsce: Obwód twerski, rejon miasta Konakowo (ros. Конаковский район), miasto Balszoye Zawidowo (ros. Большое Завидово).
 Ważniejsi uczestnicy: Мумий Тролль, Браво, Пелагея, Старый приятель, Flëur, Бригадный подряд, Сурганова и оркестр, Смысловые галлюцинации, СерьГа, Крематорий, Пикник, Пилот, Ночные снайперы, Кипелов. Алиса, Мельница, Начало Века oraz О’Шей, Хелависа, Знаки, После 11, Олег Горшков, Korol i Szut, Lapis Trubieckoj, Юта, Ундервуд, Ю-Питер, Калинов мост, Сплин, Чайф.

 Widownia: 98 000.

Naszestwie 2010 
 Termin: 9 – 11 lipca 2010 roku.
 Miejsce: Obwód twerski, rejon miasta Konakowo (ros. Конаковский район), miasto Balszoye Zawidowo (ros. Большое Завидово)
 Ważniejsi uczestnicy: Агата Кристи, DDT (ros. ДДТ), Машина Времени, Чайф, Korol i Szut, Мумий Тролль, Okean Elzy, Алиса, Arija, Кипелов Ночные Снайперы, Вячеслав Бутусов oraz Ю-Питер, Пелагея, Пикник, Сплин, Пилот, Воплi Вiдоплясова, Мельница, Zdob si Zdub, Чиж и Со, Lapis Trubieckoj, Танцы Минус, Ногу Свело, Серьга, Крематорий, Смысловые Галлюцинации, Ундервуд, Тараканы!, Приключения Электроников, Кирпичи, Radio ЧаЧа, Orkiestra Symfoniczna «Глобалис»
 Widownia: 130 000.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 zavidovofest.ru oficjalna strona festiwalu «Naszestwie-2009».
 nashestviefest.ru nieoficjalna strona «Naszestwie».
  strona fanów festiwalu.
 nashfest.ru/nashestvie informacja na temat festiwalu «Naszestwie»
  nieoficjalna strona festiwalu «Naszestwie»

Festiwale rockowe
Festiwale muzyczne w Rosji